Itajuense – abitanti di Itaju do Colônia
Itajuense – abitanti di Itaju